Élie Fallu (né en 1932), homme politique québécois
 Ghislaine Fallu (née en 1954), designer graphique québécoise
 Stéphane Fallu, humoriste québécois, neveu d'Élie